Plusieurs noms de théorèmes font référence aux deux frères Riesz, mathématiciens hongrois :

 Frigyes Riesz
 Théorème de compacité de Riesz, qui dit qu'un espace vectoriel normé est de dimension finie si et seulement si sa boule unité fermée est compacte, et qui se déduit du lemme de Riesz
 Théorème de représentation de Fréchet-Riesz, qui concerne les formes linéaires continues sur un espace de Hilbert
 Théorème de représentation de Riesz-Markov qui décrit par la théorie de la mesure les duaux de certains espaces de fonctions continues
 Théorème de Riesz-Fischer, qui dit qu'une fonction est de carré intégrable si et seulement si sa série de Fourier converge dans , et que l'espace  est complet
 Marcel Riesz
 Théorème de Kolmogorov-Riesz
 Théorème de prolongement de M. Riesz
 Théorème de Riesz-Thorin

 Théorème de F. et M. Riesz

Riesz